I Campionati oceaniani di triathlon del 2003 ( edizione) si sono tenuti a Queenstown in Nuova Zelanda, in data 15 marzo 2003.

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Hamish Carter, mentre la gara femminile è andata alla neozelandese Samantha Warriner.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2003
Campionati del mondo Ironman
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2003

Campionati oceaniani di triathlon
Triathlon nel 2003